— гора на острове Хонсю, Япония. Расположена на границе префектур Токио, Сайтама и Яманаси. Высота — 2017 м.

Гора популярна среди туристов и альпинистов, благодаря своей относительной доступности и пологим склонам. С вершины в хорошую погоду открывается хороший вид на Фудзи.

Примечания

Ссылки 
 

Горы Японии